Randazzo puede hacer referencia a:

Randazzo, una comuna y población de Italia.
Aníbal Florencio Randazzo, político argentino.
Maurizio Randazzo, esgrimista italiano.